Ел Умал има више значења:

 Ел Умал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Умал (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Умал (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику